

Codici 
 WBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stebbins (Alaska) (Stati Uniti).
 wbb – codice ISO 639-3 della lingua wabo.

Sigle 
 We Bare Bears – serie animata statunitense.